Six-Juillet, VI-Juillet ou 6-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

6 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Un bombardement allié mal ciblé sur la gare de Perrigny fait soixante-neuf morts dont vingt-deux à Chenôveprès de Dijon, en Côte-d'Or.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 6 de Julio » ou « Seis de Julio »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
06